Василий Иванович Головин:
 Головин, Василий Иванович (1796—1845) — драматург, поэт, переводчик.
 Головин, Василий Иванович (1904—1979) — советский инженер-контр-адмирал, кораблестроитель.